peut faire référence à :
 King Cobra, super-vilain de l'univers Marvel Comics ;
 King Cobra, film américain de 1999 réalisé par David et Scott Hillenbrand ;
 King Cobra, film américain de 2016 réalisé par Justin Kelly ;
 Colt King Cobra, arme à feu fabriquée par la Colt's Manufacturing Company.